Лонгви — французский топоним. Может означать:

 Лонгви — коммуна.
 Лонгви (кантон) — кантон.
 «Лонгви» (Longvie S.A.) — аргентинская компания, производящая с 1918 года бытовую технику, с заводами в Буэнос-Айресе, Паране и Сан-Фернандо-дель-Валье-де-Катамарка.

См. также 
 Лонве